Хортон:

Персоналии 
Фамилия:
 Хортон, Альберт Клинтон (1798—1865) — американский политик, 1-й вице-губернатор Техаса.
 Хортон, Биг Уолтер (1917—1981) — американский блюзовый исполнитель на губной гармонике.
 Хортон, Джордж (1859—1936) — американский дипломат и писатель.
 Хортон, Джерри (род. 1975) — американский музыкант.
 Хортон, Джо — американский экономист.
 Хортон, Джонни (1925—1960) — американский певец в стиле кантри.
 Хортон, Кен — шотландский кёрлингист и тренер.
 Хортон, Мак (род. 1996) — австралийский пловец, специализирующийся в плавании кролем. Призёр Чемпионата мира 2015 года.
 Хортон, Макс Кеннеди (1883—1951) — британский адмирал, подводник, участник Первой и Второй мировых войн.
 Хортон, Натан (род. 1985) — профессиональный канадский хоккеист.
  (род. 1953) — американский актёр и режиссёр.
 Хортон, Рэнди (род. 1945) — мировой судья, депутат, бывший игрок в футбол и крикет.
 Хортон, Тим (1930—1974) — профессиональный канадский хоккеист.
 Хортон, Уильям Томас (1864—1919) — английский художник-иллюстратор.
 Хортон, Хуанита (более известна как Бесси Лав; 1898—1986) — американская киноактриса, популярная в эпоху немого кино.
 Хортон, Эдвард Эверетт (1886—1970) — американский актёр.
 Хортон, Энн (Анна; урожд. Энн Латтрелл; 1742 или 1743—1808) — герцогиня Камберлендская и Стратернская.

Имя:
 Фут, Хортон (1916—2009) — американский драматург и сценарист.

Мультфильмы 
 «» — американский мультфильм 1970 года по мотивам одноимённой книги Доктора Сьюза.
 «Хортон» — американский полнометражный мультфильм 2008 года по мотивам одноимённой книги Доктора Сьюза.

Другое 
  — один из главных героев книг Доктора Сьюза (Хортон высиживает яйцо, Хортон слышит ктошек!).
 Хортон — река на северо-западе Канады.